Bugs désigne :

 le pluriel de bug (ou bogue), un défaut de logique dans un programme informatique.

Personnalités 
 Bugs Thierry (1966-….) est un artiste français (Bordeaux 33000).
 Bugs Moran (1893-1957) est un malfrat américain.
 Bugs Bunny, un personnage de dessin animé.

Cinéma 
 Bugs, film canadien d'Amy Lam et Jon McCurley sorti en 2016.
 Bugs, film australien de Jack Moxey sorti en 2018.

 Bugs, court métrage français de Julius Berg sorti en 2012.

Télévision 
 Bugs, série télévisée britannique créée par Brian Clemens diffusée entre 1995 et 1999.
 Bugs, téléfilm canadien de Joseph Conti diffusé en 2003.

Homonymie de titre